Tryavna kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Obsjtina Trjavna, kommun, Gabrovo, 
 Trjavna, ort, Gabrovo, Obsjtina Trjavna, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar